Meteorologia:
 Cicló (meteorologia), fenomen natural
 Cicló tropical, tempesta forta que es forma al mar i acostuma a provocar vents amb velocitats superiors a 120 km/h.
 Cicló extratropical, fenomen meteorològic caracteritzat per vents i tempestes fortes 
 Cicló polar, sistema atmosfèric de baixa pressió 
 Tecnologia: Cicló (màquina), sistema per a extreure certs contaminants sòlids de l'aire